American International steht für:

 American International Building, Wolkenkratzer in New York City, heute 70 Pine Street
 American International Group, Versicherungskonzern
 American International Pictures, US-amerikanisches Filmproduktionsunternehmen